

Musique  
 Le mordant, ornement mélodique.

Chimie 
 Le mordant, sel métallique servant au mordançage d'un textile.
 colorant à mordant, colorant appliqué sur un mordant.

Fortification 
 ouvrage du Mordant, ouvrage militaire défensif français, proche de Toul.

Patronyme 
Mordant est un patronyme notamment porté par : 
 Eugène Mordant (1885-1959), général de corps d'armée français.
 Henri Mordant (1927-1998) journaliste et homme politique belge.
 Jean-Claude-Michel Mordant de Launay (c. 1750-1816), naturaliste français.
 Michel Bugnon-Mordant (né en 1947), enseignant et essayiste franco-suisse.

Homonymie de patronyme